Saint-Martin-des-Champs (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Martin-des-Champs (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Martin-des-Champs (Finistère) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Martin-des-Champs (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Martin-des-Champs (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Martin-des-Champs (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France